{{Кинематографист
 |имя                  = Эшли Финк
 |оригинал имени       = Ashley Fink
 |изображение          = Ashley Fink 2012 Shankbone.JPG
 |ширина               = 
 |описание изображения = На премьере фильма «Удар молнии». Кинофестиваль Трайбека, 21 апреля 2012.
 |имя при рождении     = Эшли Рэй ФинкAshley Rae Fink
 |профессия            = 
 |гражданство          = 
 |годы активности      =  — н. в.
}}
Э́шли Рэй Финк (, род. 20 ноября 1986, Хьюстон, Техас, США) — американская актриса.

 Биография 
 Ранние годы 
Эшли Рэй Финк родилась 20 ноября 1986 года в Хьюстоне. Есть три сестры: одна старшая и две младших. С четырёх лет играла роли в школьных спектаклях. Позднее её семья переехала в Лос-Анджелес, и Эшли поступила в Arts High School, где продолжила играть для более широкой аудитории.

 Карьера 
В 2004 году Эшли Финк дебютировала на экране в клипе  Стейси Оррико<ref>Стейси Оррико — I Could Be the One  на YouTube</ref>. После этого сыграла более 30 ролей в кино и на телевидении. Наибольшую известность Финк принесла роль Лорен Зайзис в комедийно-драматическом сериале «Хор», с коллегами по которому она номинировалась на Премию гильдии киноактёров США в 2011 году.

Фильмография 
  — Скорая помощь / ER — Марго (в одном эпизоде 12-го сезона)
  — Девочки Гилмор / Gilmore Girls — экстравагантная девушка (в одном эпизоде 7-го сезона, в титрах не указана)
  — Добиться или сломаться / Make It or Break It — девушка (в одном эпизоде 1-го сезона)
  — Обезьяна Уоррен /  — бариста (в одном эпизоде)
 2010 — Всё о зле / All About Evil — Лолита
 2010 — Жеребец / Hung — Амбер (в одном эпизоде 2-го сезона, в титрах не указана)
 2010 — Пухлики / Huge — Картер Макмэхон (в шести эпизодах)
 2010 — Снова ты / You Again — Санди
 2009—2015 — Хор / Glee — Лорен Зайзис (в двадцати пяти эпизодах)
  — Хор: Живой концерт в 3D / Glee: The 3D Concert Movie — Лорен Зайзис
 2011 — Проект «Хор» / The Glee Project — Лорен Зайзис
  — Остин и Элли / Austin & Ally — Минди (в двух эпизодах)
  — Мыслить как преступник / Criminal Minds — Дана Сиверс (в одном эпизоде)
 2016 — Случайный контакт / Accidental Engagement — Мелоди
 2019 — Что/если / What/If — Лори Паркер (в одном эпизоде)
 2019 — Рождественская партия / A Merry Christmas Match — Минди
 2019 — Кубок индейки / The Turkey Bowl — Кэмми

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США